Amagi bezeichnet:

 Amagi (Vulkan), Vulkanmassiv in der Präfektur Shizuoka
 Amagi (Fukuoka), ehemalige japanische Stadt in der Präfektur Fukuoka, eingemeindet nach Asakura
 Amagi (Kagoshima), japanische Stadt in der Präfektur Kagoshima
 Amagi-Klasse, eine Klasse von Schlachtkreuzern der Kaiserlich Japanischen Marine
 Amagi (Schiff, 1877), eine Korvette der Kaiserlich Japanischen Marine
 Amagi (Schiff, 1923), ein nicht fertiggestellter Schlachtkreuzer der Kaiserlich Japanischen Marine
 Amagi (Schiff, 1943), ein Flugzeugträger der Kaiserlich Japanischen Marine
 Amagi-Tunnel, der Name zweier Straßentunnel am Amagi

Siehe auch:
 Ama-gi